Anton Pilgram ist der Name folgender Personen:

* Anton Pilgram (Baumeister) (1460–1515), mährisch-österreichischer Baumeister und Bildhauer
 Anton Pilgram (Astronom) (1730–1793), österreichischer Astronom und Meteorologe